Defender (englisch „Verteidiger“) steht für:

 ein Mitglied der irischen Untergrundorganisation Defenders
 Defender (Kalifornien), ehemalige Siedlung im Amador County in Kalifornien
 eine Kurzgeschichtensammlung von Andreas Steinhöfel, siehe Die Mitte der Welt #Fortsetzung Defender – Geschichten aus der Mitte der Welt

Fahrzeuge:
 Land Rover Defender, Geländewagen
 Oldsmobile Defender, Pkw-Modell
 Segelschiff Defender, Sieger im America’s Cup 1895, siehe Nathanael Herreshoff #Von Herreshoff entworfene oder gebaute Sieger-Yachten des America’s-Cups
 HMS Defender (H07), britischer Zerstörer der D-Klasse (1932–1941)
 Hughes OH-6#MD-500 Defender, Hubschraubervariante des Hughes OH-6

Film & Fernsehen:
 The Defender, Hong-Kong-Actionfilm aus dem Jahr 1994, siehe Bodyguard von Peking
 The Defender, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2004

Musik:
 Defender (Lied), Song (1983) der Band Manowar
 Defender (niederländische Band), Power- und Speed-Metal-Band
 Defender (schwedische Band), schwedische Heavy- und Power-Metal-Band

Software:
 Defender (Computerspiel), Arcade-Spiel
 Microsoft Defender Antivirus, Programm von Microsoft

Siehe auch:
 Defenders (Begriffsklärung)
 HMS Defender